Squid är det engelska namnet på tioarmade bläckfiskar, men kan även avse:
Squid (mjukvara), en cachande proxy för World Wide Web.
Squid (vapen), en brittisk antiubåtsgranatkastare.